Hutcherson ist der Familienname folgender Personen:
 Bobby Hutcherson (1941–2016), US-amerikanischer Jazz-Vibraphonist
 Dick Hutcherson (1931–2005), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Josh Hutcherson (* 1992), US-amerikanischer Filmschauspieler

Siehe auch:
 Hutcheson